Udtrykket fusion betegner en sammensmeltning, og anvendes generelt om:
 Kernefusion, Fusion af atomkerner.
 Fusion (jura).
 Fusionsmusik.
 Fusion (rollespil)
 Fusion (blad) - et dansk magasin, der henvender sig til homoseksuelle i provinsen

Udtrykket indgår også i begrebet fusionskøkken.